Plaats in Indonesië
 Truko (Bringin), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Truko (Kangkung), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java